Предатор се може односити на:

 предатор
 апекс предатор или алфа предатор

или:

 Предатор (франшиза) (en)
 Предатор (филм из 1987)
 Предатор 2, филм из 1990, наставак филма из 1987.
 Туђин против Предатора, филм из 2004.
 Туђини против Предатора: Реквијем, филм из 2007, наставак филма из 2004.
 Предатори (филм), филм из 2010.
 Предатор: Еволуција, филм из 2018.
 

или:

 MQ-1 предатор, беспилотна летелица